Samotín bezeichnet

 Samotín, einen Ortsteil von Sněžné, Okres Žďár nad Sázavou
 eine Ansiedlung in der Gemeinde Žižkovo Pole, Okres Havlíčkův Brod
 eine Ansiedlung in der Gemeinde Zichovec, Okres Louny
 eine Einschicht in der Gemeinde Velká Losenice, Okres Žďár nad Sázavou

Samotin ist der Familienname folgender Personen:
 Iwan Iwanowitsch Samotin (1873–1942), sowjetischer Literaturwissenschaftler
 Michail Andrejewitsch Samotin (* 1937), sowjetischer Kanute